Алабастер има више значења.
 Алабастер, у архитектури и грађевини врста мермера.
 Алабастер (Алабама), мјесто у Алабами.